Minareten kan syfta på: 

 Minaret – ett torn i anslutning till en moskébyggnad
 Minareten (tidning) – en svensk tidskrift och boulevardtidning 1923–1936
 Minareten och fornlämningarna i Jam – ett världsarv i västra Afghanistan

Se även
 Minaret (olika betydelser) – flera betydelser